Цинцендорф:

 Цинцендорф — дворянский род.
 Цинцендорф, Николай Людвиг (1700—1760) — имперский граф Цинцендорф и Поттендорф, богослов XVIII века, епископ и реформатор Моравской церкви.